Théophilos d'Éthiopie, souverain d'Éthiopie au .
 Theophilos Hadjimichaïl (1868-1934), peintre naïf grec.